Il singolare del torneo di tennis Challenger Providencia 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Paul Capdeville 6-2, 7-69.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (Campione)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Marcos Daniel (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

 Assente
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Óscar Hernández (secondo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2006